Feliciano Chiclana puede hacer referencia a:

Feliciano Antonio Chiclana; abogado, militar y jurisconsulto argentino.
Feliciano Mariano Chiclana; agrimensor y militar argentino, hijo del primero.